Bon Secours ou Bonsecours peut faire référence à :

Toponymie 

 Bon-Secours (Belgique), ancienne commune belge, faisant actuellement partie de Péruwelz de la province de Hainaut

 Bonsecours (Québec), municipalité canadienne du Québec dans la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François dans la région administrative de l'Estrie
 Bonsecours, ancienne municipalité du Québec dans la région administrative de Chaudière-Appalaches

 Bon-Secours (Marseille), quartier du  de Marseille
 Bonsecours (Seine-Maritime), commune française du département de la Seine-Maritime, en région Normandie

Autres 
 Abbaye de Bon Secours, ancienne abbaye cistercienne de Wallonie
 
 Sœurs du Bon Secours, un ordre religieux
 Marché Bonsecours, marché public montréalais
 Bon Secours (bière), une gamme de bières artisanales belge